Callian ist der Name zweier französischer Gemeinden:
 Callian (Gers) im Département Gers
 Callian (Var) im Département Var